Санта Марија де Гаљардо има више значења:

 Санта Марија де Гаљардо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Марија де Гаљардо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику